

Tablice

NS Sisak

NS Kutina (Moslavačka liga)

NS Novska

Bilješke 
NK Zeleni Brijeg Sisak je kažnjen oduzimanjem 3 boda.
NK Nafta Kozarice je kažnjena oduzimanje 1 boda.
Nakon ove sezone NK Nacional Stari Grabovac se gasi.
NK Nacional Stari Grabovac je kažnjen oduzimanjem 2 boda.

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #15/2011. 
 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #16/2011. 

2010-11
sisačko-moslavačka-3